Matienzo est un nom propre espagnol qui peut désigner :

 Matienzo (Karrantza), une localité de la commune espagnole de Karrantza (ou officiellement Karrantza Harana / Valle de Carranza), en Biscaye dans la communauté autonome du Pays basque ;
 , Une localité de la commune espagnole de Ruesga, en Cantabrie.